Slovo Lynx má více významů:
 Lynx — textový prohlížeč www stránek
 Rys — rod kočkovitých šelem
 Lynx (tank) — německý lehký tank z druhé světové války
 Lynx (bojové vozidlo pěchoty) — německé pásové obrněné vozidlo představené v roce 2016
 Lynx (automobil) — značka automobilů vyráběných britskou firmou Lynx od roku 1968.
 Westland Lynx – britský víceúčelový vojenský vrtulník
 Lynx — latinský název pro souhvězdí Rys
 Lynx – obchodní značka kosmetiky společnosti Unilever